Horbelt ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Horbelt (* 1968), deutscher Schauspieler und Filmemacher
 Rainer Horbelt (1944–2001), deutscher Schriftsteller und Regisseur